Gilyard est un patronyme porté notamment par :

 Clarence Gilyard (1955-2022), acteur, réalisateur et producteur américain ;
  (1963-), nageuse britannique ;
  (1998-), basketteur américain ;
  (1952-), écrivain et professeur américain d'anglais américain ;
  (1950-), tueur en série américain ;
 Mardy Gilyard (1986-), joueur américain de football américain.